

Норрі — місто, штат Вісконсин
 Норрі — переписна місцевість, штат Колорадо

Див. також 
 Норі